Сент-Трефи́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22331.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 115 км западнее Ренна, в 40 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль западной границы коммуны протекает река Блаве.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 188 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 132 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 100 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 100 активных работали 89 человек (49 мужчин и 40 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 32 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Могильный курган Керлабур (бронзовый век). Исторический памятник с 1976 года
 Часовня Сен-Тремюр (1577 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор